MKH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Mokhotlong (Lesotho)
 mkh – codice ISO 639-3 e ISO 639-5 delle lingue mon khmer